Сихуго «Си» Грин (; 20 августа 1933 года, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк — 4 октября 1980 года, Питтсбург, штат Пенсильвания) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции разыгрывающего защитника и атакующего защитника. Учился в Университете Дьюкейна, в 1956 году был выбран на драфте НБА под 1-м номером (раньше Билла Расселла) командой «Рочестер Роялз». Позже выступал за команды «Истон Мэдисонс» (EPBL), «Цинциннати Роялз», «Сент-Луис Хокс», «Чикаго Пэкерс / Зефирс / Балтимор Буллетс», «Бостон Селтикс», «Нью-Хейвен Элмс» (EPBL) и «Уилмингтон Блю Бомберс» (EPBL). Всего в НБА провёл 11 неполных сезонов. Два года подряд включался в 1-ую всеамериканскую сборную NCAA (1955—1956). Всего за карьеру в НБА сыграл 504 игры, в которых набрал 4636 очков (в среднем 9,2 за игру), сделал 2152 подбора и 1655 передач.

Смерть 
Сихуго Грин умер 4 октября 1980 года от рака в Питтсбурге (штат Пенсильвания).

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Выпускники Средней школы для мальчиков (Бруклин)
Баскетболисты США
Игроки «Рочестер Роялз»
Игроки «Цинциннати Роялз»
Игроки «Сент-Луис Хокс»
Игроки «Чикаго Пэкерс»
Игроки «Чикаго Зефирс»
Игроки «Балтимор Буллетс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Уилмингтон Бомберс»
Родившиеся в Нью-Йорке
Умершие в Питтсбурге